32 декабря:
 32 декабря (дата) — несуществующая дата.
 32 декабря (мультфильм) — советский мультфильм 1988 года.
 32 декабря (фильм) — российская кинокомедия 2004 года.

Вымышленные даты
Вымышленные даты в культуре